Kabinett Konstantinos Simitis steht für folgende Regierungen Griechenlands:
 Kabinett Konstantinos Simitis I (1996)
 Kabinett Konstantinos Simitis II (1996 bis 2000)
 Kabinett Konstantinos Simitis III (2000 bis 2004)